Julio Baylón (1950-2004), footballeur péruvien ;
 Norma Baylon (née en 1942), joueuse de tennis argentine ;
 Pascal Baylon (1540-1592), saint espagnol ;
 Église Saint-Pascal-Baylon de Créteil, église paroissiale à Créteil (France) ;
 Scuola di San Pasquale Baylon, école de dévotion et de charité à Venise (Italie) .
 Paul Baylon (1877-1947), homme politique français ;
 Sandro Baylón (1977-2000), footballeur péruvien.

Homonymie de patronyme